Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi (centrale nucléaire de Fukushima I)
 Centrale nucléaire de Fukushima Daini (centrale nucléaire de Fukushima II)

Voir aussi 
 Accident nucléaire de Fukushima
 Préfecture de Fukushima